Aegidius Strauch ist der Name folgender Personen:

* Aegidius Strauch I. (1583–1657), lutherischer Theologe
 Aegidius Strauch II. (1632–1682), lutherischer Theologe
 Aegidius Strauch III. (1647–1709/1710), lutherischer Theologe